Villaflores kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Villaflores (kommun i Mexiko), Chiapas, 
 Villaflores, Solosuchiapa, 
 Villaflores, Tila, 
 Villaflores, Sabanilla, 
 Villaflores, Motozintla, 
 Villaflores, Siltepec,

Spanien 

 Villaflores, Salamanca – kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaflores, Spanien – ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,